Teobaldo III de Blois, también conocido como Teobaldo I de Champaña (Francés: Thibaut ou Thibaud; 1012–1089) fue conde de Blois, Chartres, Meaux y Troyes. Era hijo de Odón II de Blois y Ermengarda de Auvernia. 

Cuando falleció su padre en 1037, Teobaldo heredó, entre otros, los condados de Blois, Tours, Chateaudun, Sancerre, y en Champaña: Château-Thierry, Provins y San Florentin. Su hermano Esteban heredó los condados de Meaux, Troyes y Vitry-le-François.

Teobaldo conspiró contra el Enrique I, pero fue derrotado en 1044 y tuvo que entregar el condado de Tours para recuperar su libertad. A partir de entonces, la sede principal de la Casa de Blois se desplazó a Champaña. Teobaldo consiguió ganarse nuevamente la confianza real y recuperar su influencia. Fue nombrado Conde Palatino, título que ya había conseguido su padre, y usó la influencia recuperada para hacerse con el control de las tierras que su hermano había heredado en Champaña y que ahora eran gobernandas por su sobrino Odón de Champaña. Eudes se uniría posteriormente al ejército de Guillermo el Conquistador, tomando parte en Hastings y en la posterior ocupación normanda de Inglaterra, convirtiéndose en conde de Aumale y Holderness, y casándose con una hermana de Guillermo.

La posición de Teobaldo era considerablemente poderosa, y se reforzó aún más con su matrimonio con la hija de Raúl de Valois. A partir de 1074, dejó a su hijo Esteban II al control de Blois, Chateaudun y Chartres.

Descendencia
Con su primera esposa Gersenda de Maine, hija de Herberto I de Maine, Conde de Maine, tuvo un hijo:
Enrique, que luego adoptó el nombre de Esteban II de Blois.
De su matrimonio con Alix de Crepy (Adela) o Adèle de Valois, hija de Raúl II de Valois y Adélaide de Bar-sur-Aube, nacieron 3 niños:
Felipe, obispo de Châlons-sur-Marne;
Odón III de Troyes, que heredó posesiones en Champaña. Falleció en 1093, dejando estas propiedades en herencia a su hermano Hugo;
Hugo I de Champaña, primer conde de Champaña.

Genealogía simplificada de Teobaldo I de Champaña

 : Rey de Inglaterra
 : Conde de Blois
 : Conde de Troyes ou de Meaux, luego de Champaña
 : Conde de Tours

Sucesiones

Referencias

Nobles de Francia del siglo XI
Militares de Francia del siglo XI
Condes palatinos
Condes de Tours